Wala peut désigner :

Géographie 
Wala, une petite île du Vanuatu.

Ethnologie 
le wala, une langue des îles Salomon ;
Wala, esprit de la mythologie aborigène.

Personnes 
Wala (765–†836), ecclésiastique, membre de la famille des Carolingiens ;
Wala, évêque de Metz de 876 à 882 ;
Wala,  évêque d'Auxerre de 873 à 879.

Entreprise 
Wala, laboratoire et entreprise pharmaceutique et cosmétique fondée par Rudolf Hauschka.

Informatique 
Wala, logiciel de gestion et de création de site Internet, incluant un système de gestion de contenu, développé par Elteg SA.

Homonymie de saints chrétiens